

Biología 
 Kiwi (Apteryx), ave no voladora, endémica de Nueva Zelanda;
 Kiwi, nombre de la planta Actinidia deliciosa que da el fruto del mismo nombre.
 Kiwi, fruto de la enredadera Actinidia deliciosa;

Deportes 
 Kiwi, sobrenombre con el que se suele denominar a la selección de fútbol de Nueva Zelanda;
 Kiwi Football Club, club de fútbol de Samoa.

Además
 Kiwi (gentilicio), término coloquial en inglés para los nativos de Nueva Zelanda;
 Kiwi (marca comercial), de betún para calzado.
 Kiwi (banda mongola), Grupo de música de Mongolia

Enlaces externos